Ірвінг Лосано (, нар. 30 липня 1995, Мехіко) — мексиканський футболіст, фланговий півзахисник ПСВ та національної збірної Мексики.
 Ентоні Лосано (, нар. 25 квітня 1993, Йоро) — гондураський футболіст, нападник клубу «Тенерифе» та національної збірної Гондурасу.
 Джон Лосано (, нар. 30 березня 1972, Калі) — колумбійський футболіст, півзахисник.
 Ірма Лосано (, 24 серпня 1943 — 21 жовтня 2013) — мексиканська акторка театру, кіно та телебачення.
 Каріме Лосано (3 квітня 1978, Мехіко, Мексика) — мексиканська акторка.
 Маргарита Лосано (; 1931—2022) — іспанська акторка.
 Флоренція Лозано (, 16 грудня 1969) — американська акторка.
 Хорхе Тадео Лосано (30 січня 1771 — 6 липня 1816) — президент Вільної Держави Кундінамарка.
 Хуліо Лосано Діас (27 березня 1885 — 20 серпня 1957) — віце-президент (1949—1954), а потім президент Гондурасу (1954—1956).
 Хуан Естебан Лосано, Хуан Естебан Лосано де Торрес () — іспанський політик.